Barbara Dołęgowska (ur. 1960) – polska profesor doktor habilitowana nauk medycznych, prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (2016–2020)
 Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka (ur. 1955) – polska wolnomularka i dziennikarka, doktor nauk politycznych, redaktor naczelny i wydawca „Gazety Ubezpieczeniowej” i „Wolnomularza Polskiego”.
 Hanna Dołęgowska – polska dziennikarka, redaktor naczelny radiowej Czwórki

Przypisy